Раска́тов — русская фамилия. Известные носители:
 
 Раскатов, Владимир Сергеевич (1957—2014) — советский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Раскатов, Лев Викторович (1927—1993) — советский и российский актёр, народный артист СССР.
 Раскатов, Михаил (Максим Михайлович Асс, 1874—1941) — русский писатель.
 Раскатов, Михаил Евсеевич (1924—?) — советский поэт, сотрудник журнала «Крокодил».

 Раскатова, Ольга Львовна (1957—2021) — российская актриса, заслуженная артистка РФ (2008).